Diese Liste enthält Feldhandballspiele der Schweizer Feldhandballnationalmannschaft der Männer.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.
 A = Auswärtsspiel
 H = Heimspiel
 * = Spiel an neutralem Ort
 OS = Olympischen Spielen
 WM = Weltmeisterschaft
 n. V. = nach Verlängerung
 n.S. = nach Siebenmeterwerfen

Liste der Spiele 
Direkt zum Jahr: 1935 – 1940 – 1945 – 1950 – 1955 – 1960 – 1965

Quellen:
 Schweiz
 Deutschland, DDR und Saarland
 Österreich

Statistik

Schweiz B

Schweiz A gegen Schweiz B

Sonstige Spiele

Einzelnachweise 

Schweiz
!Manner